Cala Nova és una cala eivissenca del terme de Santa Eulària.
 Cala Nova és una cala mallorquina del terme de Palma.